nackt oder Nacktheit steht für:
 Nacktheit, Kleidungslosigkeit von Menschen oder die Haar- oder Federlosigkeit von Tieren
 Nacktheit (Motiv), findet sich in der Literatur immer wieder als Symbol innerer oder äußerer Zustände

Nackt ist der Titel folgender Werke:
 Nackt (1993), britischer Spielfilm von Mike Leigh, 1993
 Nackt (2002), deutscher Spielfilm von Doris Dörrie, 2002
 Nackt (Album), Album der deutschen Band Subway to Sally, 2006
 Nackt (Roman), Roman von David Sedaris

Nackt ist im Titel folgender Werke enthalten:

Kunst
 Nackte liegende Frau ist ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, 1931

Literatur

 Der nackte Ritter, Erzählung des mittelhochdeutschen Dichters, Der Stricker, aus dem 13. Jahrhundert
 Die nackte Sonne, Science-Fiction-Roman von Isaac Asimov, 1957
 Nackt unter Wölfen, Roman der DDR-Literatur, Bruno Apitz, 1958
 Der nackte Affe, Buch des britischen Zoologen Desmond Morris, 1967

Filme
 Nackte Gewalt, amerikanischer Western von Anthony Mann, 1953
  Nackte Jugend, japanischer Spielfilm von Nagisa Ōshima, 1950
 Nackt unter Wölfen (1963), DDR-Spielfilm von Frank Beyer, 1963
 Nackt unter Affen, italienischer Abenteuer-Trashfilm von Roberto Mauri, 1968
 Nackt über Leichen, italienischer Thriller von Lucio Fulci, 1969
 Das nackte Cello , italienische Erotikkomödie von Pasquale Festa Campanile, 1971
 Nackte Eva, italienischer Sexploitation-Film von Joe D’Amato, 1976
 Nackt unter Kannibalen, italienischer Sexploitation-Film von Joe D’Amato, 1977
 Nackt und heiß auf Mykonos, deutsch-griechischer Softsexfilm von Claus Tinney, 1979
 Nackt und zerfleischt, Kannibalenfilm von Ruggero Deodato, 1980
 Die nackte Kanone, amerikanische Slapstick-Komödie von David Zucker, 1988
 Die nackte Kanone 2½ , amerikanische Filmkomödie von David Zucker, 1991
 Die nackte Kanone 33⅓, amerikanische Filmkomödie von Peter Segal, 1994
 Nackte Tiere, deutscher Spielfilm von Melanie Waelde, 2000
 Die nackte Wahrheit (2009), amerikanische Romantikkomödie von Robert Luketic, 2009
 Nackt unter Wölfen (2015), deutsches Filmdrama von Philipp Kadelbach, 2015
 Nackt. Das Netz vergisst nie., deutscher Spielfilm zum Thema Sextortion Jan Martin Scharf, 2017
 Nudes: Nackt im Netz, norwegische Fernsehserie, ab 2019
 Der Nackte Regisseur, japanische Netflix-Serie, ab 2019

Nackt ist Teil des Künstlernamens folgender Personen:
 PC Nackt (* 1975), deutscher Musiker, Komponist, Produzent und Performer

Nackt ist im Namen folgender Tiere enthalten:
 Nacktkatze
 Nacktmull
 Nacktschnecke
 Nacktrückenflughunde
 Peruanischer Nackthund

Siehe auch:
 Naked
 Akt (Kunst)
 Nacktsport
 Splitternackt
 Der nackte Wahnsinn
 Nackte Singularität (allgemeine Relativitätstheorie)